Сугмутын-Еган:

 Сугмутынъёган (приток Малого Мёгтыгъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО. 
 Сугмутынъёган (приток Котыгъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.